Velké Medvědí jezero může být:

Jezero 
 Velké Medvědí jezero (anglicky: Great Bear Lake) v Kanadě
 Velké Medvědí jezero (anglicky: Big Bear Lake) v Kalifornii

Město 
 Big Bear Lake (Kalifornie) – město v okresu San Bernardino County